Szewa – wieś w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie golubsko-dobrzyńskim, w gminie Kowalewo Pomorskie
 Szewa – dawne królestwo na terenie dzisiejszej Etiopii
 Szewa (Andrij Szewczenko) – piłkarz ukraiński